

События 
 Город Мелилья захвачен войсками эмира. Сулейман взят в плен и обезглавлен, его голова выставлена на главной площади Кордовы.
 Июль — ряд правителей Британских островов признают над собой власть короля Уэссекса Этельстана. Основание Англии.
 Декабрь — в Сарриа состоялся общий сейм королей, знати и духовенства Леона, Галисии и Астурии.
 Подготовка болгар к походу на Константинополь и смерть Симеона.
 927—969 — Царь Болгарии Пётр I.
 Мирный договор между Византией и Болгарией. Женитьба царя Петра на Ирине-Марии, дочери Христофора, сына Романа Лакапина. Начало выплаты ежегодной дани Византией. Официальное признание Византией императорского достоинства болгарского правителя и патриаршего статуса главы болгарской церкви.
 927—930 (?) — Восстание славян на Пелопоннесе.
 927—937 — Марокко в составе державы Фатимидов.
 Мардавидж ибн-Зияф, дейлемит, захватил часть Северного Ирана.
 Первое упоминание о Деушеве

Скончались 
 Симеон I

См. также

Примечания